Le Père Duchesne, puis Le Père Duchêne, est un quotidien français disparu, publié d’abord durant la Révolution française, puis au  et .

 Le Père Duchesne est, sous la Révolution française, l’organe de presse des hébertistes dont le principal rédacteur a été Jacques Hébert. Il est alors tiré tous les trois jours à cinq mille exemplaires.
 Le Père Duchêne est le titre qui a reparu au , notamment pendant la Révolution de 1848 et la Commune. Durant la Commune, Maxime Vuillaume, Eugène Vermersch et Alphonse Humbert seront les principaux rédacteurs du journal nommé alors Le Fils du père Duchêne illustré.  Ci-bas, on peut voir un dessin de ladite revue qui entrepose la liberté, portant un bonnet phrygien, et son enfant coliqueux, Adolphe Thiers.
 C’est également un journal de la Résistance intérieure française publié par le mouvement Franc-Tireur (quatre exemplaires au total) et dont les corédacteurs étaient Elie Péju et Yves Farge.
 Le père Duchesne est une chanson révolutionnaire anonyme rendant hommage au personnage imaginaire.

Notes et références

Bibliographie 
 Histoire biographique, anecdotique et bibliographique du père Duchêne avec vignettes, portrait et fac-similé: Paris, au bureau de l'Éclipse, 1871
Charles Brunet, Le Père Duchesne d’Hébert ou Notice historique et bibliographique sur ce journal publié pendant les années 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, précédée de La Vie d’Hébert, son auteur, et suivie de l’indication de ses autres ouvrages , Paris: Librairie de France, 1859
Paul Nicolle, Epuration et Ravitaillement en l'An II: les idées sociales d'Hébert: le père Duchesne, Doullens, 1947